Eulenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Eulenberger (* 1973), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Eulenberg